Комбина може да се отнася за:
 Комбина – български игрален филм от 1982 година
 Комбина – телевизионно предаване по Нова ТВ излъчвано да септември 2017